Personen
 Brian Knudsen, Deens carambolebiljarter
 Gunnar Knudsen, Noors politicus
 Jens Martin Knudsen, Faeröers voetballer, turner en handballer
 Jens Nygaard Knudsen, Deens speelgoedontwerper
 Jesper Knudsen, Deens kunstschilder
 Karl Emil Knudsen, Deens muziekproducent
 Knud Knudsen (taalkundige), Noors taalkundige
 Knud Knudsen (fotograaf), Noors fotograaf
 Knud Knudsen (turner), Noors turner
 Jon Knudsen, Noors voetballer
 Jonas Knudsen, Deens voetballer
 Knut Knudsen, Noors wielrenner
 Lorry Knudsen, Noors langebaanschaatsster
 Martin Knudsen (natuurkundige), Deens natuurkundige
 Martin Knudsen (voetballer), Noors voetballer
 Morten Knudsen, Deens wielrenner
 Peter Christian Knudsen, Deens politicus
 Sidse Babett Knudsen, Deens actrice

Overige
 Getal van Knudsen
 Knudsendiffusie